Лопашино — деревня в Мценском районе Орловской области России. Входит в состав Спасско-Лутовиновского сельского поселения.

География 
Деревня находится в северной части Орловской области, в лесостепной зоне, в пределах центральной части Среднерусской возвышенности, к востоку от автотрассы , на расстоянии примерно 7 километров (по прямой) к северо-востоку от города Мценска, административного центра района. Абсолютная высота — 218 метров над уровнем моря.
Климат
Климат населённого пункта характеризуется как умеренно континентальный с умеренно морозной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя многолетняя температура самого холодного месяца — января, составляет −9,4°С, температура самого теплого +19°С.
Часовой пояс

Население 

 Половой состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения женщины составляли 100 %.

Примечания 

Населённые пункты Мценского района